„БМВ X3“ (BMW X3) е модел компактни автомобили с повишена проходимост (сегмент J) на германската компания „БМВ“, произвеждани в три последователни поколения от 2003 година насам.

Въведен е като по-компактен вариант на модела „БМВ X5“. Първото поколение, базирано на „БМВ Серия 3“, е разработено и произвеждано съвместно с австрийската компания „Магна Щайр“, а следващите две се произвеждат основно в Съединените щати.

Бележки 

Автомобили с повишена проходимост
X3